Карюг:

 Карюг — река в Вологодской и Костромской областях, приток Вохмы.
 Карюг — посёлок в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.